Choco-Story Brugge, chocolademuseum in Brugge
Choco Story Brussels , chocolademuseum in Brussel
Belgian Chocolate Village, Koekelberg
Chocolademuseum (Barcelona)
Imhoff-Schokoladenmuseum (Keulen)
Schokoladenmuseum Jacques (Eupen)
Sjakie's Chocolademuseum (Middelburg)